Le sigle HSE peut signifier :
 Habitation Saint-Étienne, un rhum de la Martinique ;
 Health & Safety Executive, l'autorité administrative indépendante britannique chargée de la santé et de la sécurité au travail ;
 Health Service Executive, le système de santé publique irlandais ;
 heures supplémentaires effectives, un concept d'heures supplémentaires utilisé par le ministère français de l'Éducation nationale ;
 Higher School of Economics, nom international de l'École des hautes études en sciences économiques ;
 , un type d'élément chimique intervenant en géochimie et notamment en cosmochimie ;
 Home Shopping Europe, une chaîne de télévision diffusée en Belgique et au Royaume-Uni et spécialisée dans le télé-achat ;
 Human Stock Exchange, une série de bande dessinée d'anticipation de Xavier Dorison et Thomas Allart ;
 hygiène, sécurité et environnement, un domaine d'expertise technique dans l'industrie ;
 hypersensibilité électromagnétique.